Angermayer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Angermayer (1881–1943), österreichischer Schriftsteller
 Erwin Angermayer (Edler von Rebenberg) (1888–1963), österreichischer Höhlenforscher und Generalarzt
 Fred Angermayer (1889–1951), österreichisch-deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor 
 Johann Adalbert Angermayer (1674–1740/42), deutsch-böhmischer Maler
 Karl Angermayer (1862–1941), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Angermaier
 Angermair
 Angermeier
 Angermeyer